

Film
The Great Experiment – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Santschi
The Great Experiment – cortometraggio di animazione del 1934 prodotto dalla Screen Gems

Televisione
The Great Experiment episodio del 1958 della serie tv Father Knows Best